(2302) Флория () — типичный астероид главного пояса, открыт 2 октября 1972 года советским астрономом Николаем Курочкиным в Крымской астрофизической обсерватории и 7 сентября 1987 года назван в честь советского астронома Николая Флори.

Обнаружение и именование

Орбита

Физические характеристики

Астероид относится к таксономическому классу S.

По результатам наблюдений в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне космического телескопа NEOWISE и наблюдений в инфракрасном диапазоне спутника Akari диаметр астероида сначала оценивался равным ,,,.Согласно тем же источникам альбедо оценивается как , , ,  и .

См. также 
 Список астероидов (2301—2400)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 2302 Florya / Wolfram Alpha
 3D orbit for minor planet Florya / The Centaur Research Project
 (2302) Florya / Asteroids—Dynamic Site AstDyS-2
 Информация о малых планетах / IAU: Minor Planet Center
 

Астероиды, открытые Николаем Курочкиным
Астероиды, названные в честь людей
Астероиды диаметром от 2 до 40 км